Трбушница може бити:

 Трбушница (Лазаревац), насељено место у општини Лазаревац, 
 Трбушница (Лозница), насељено место града Лознице,